Basilika Maria Königin der Apostel steht für:

 Basilika Maria Königin der Apostel (Yaoundé), Kamerun

Siehe auch:
 Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola in Rom, Italien